Erasmus-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Erasmus-Gymnasium Amberg
 Erasmus-Gymnasium Denzlingen
 Erasmus-Gymnasium Grevenbroich
 Erasmus-Gymnasium Rostock
 Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium Viersen